Франсуа́ де Труа́ (; 1645 год, Тулуза — 21 ноября 1730 года, Париж) — французский художник-портретист. Его сын — художник Жан-Франсуа деТруа (1679—1752).

Биография 
Вначале ученик своего отца, тулузского живописца Николя де Труа (род. раньше 1620 г.), а потом Н. Луара () и Клода Лефевра; с двадцатичетырехлетнего возраста трудился в Париже. В 1674 году был принят в члены Парижской академии художеств, в 1693 году стал её профессором, в 1708 г. — директором и, наконец, в 1722 г. — адъюнкт-ректором.

Творчество 
Писал исторические картины и портреты, отличаясь свободою и мягкостью кисти и приятным, хотя и чересчур красноватым колоритом. Исторические композиции маложизненны и бесстильны, но, как портретист, он был в большом почёте у своих современников, особенно у дам, которым угождал, изображая их идеально-прекрасными богинями Олимпа. Его предпочитали таким мастерам, как Ларжильер и Риго, величали французским Тицианом и Ван Дейком. Он портретировал всю королевскую фамилию, многих из придворных сановников, их жен и дочерей.

Из его произведений заслуживают быть упомянутыми портреты:
 его самого (Уффици, Флоренция),
 его жены (в Эрмитаже),
 архитектора Ж. Мансара,
 скульптора Дежардена (в Лувре),
 герцогини де-Мен (в Орлеанском музее)
 герцога де-Мен (в Дрезденской галерее)
 картина «Генрих IV торжественно принимает кавалеров ордена св. Духа» (в Серсальском музее).

Многие из его портретов воспроизведены в гравюре Эделинком, Древе, Пуайли и другими выдающимися мастерами. Сам он гравировал вид катафалка Марии-Терезии, супруги Людовика XIV.

См. также 
 Французская живопись

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Персоналии:Франция